Le Anubis Oupouaout assis, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section C « Divinités anthropomorphes » de la liste de Gardiner ; il y est noté C6.

Il représente soit le dieu Anubis sous forme cynocéphale soit le dieu Oupouaout aussi sous forme cynocéphale (canis lupus) assis. Il est translitéré Jnpw et Wp-wȝwt.

Notes et références

Bibliographie 

 
 

Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Index égyptologique
Anubis